Биота:
 Биота () — род голосеменных растений с единственным видом 
 Биота () — таксон, в некоторых системах классификации объединяющий все живые организмы.
 Биота — исторически сложившаяся совокупность растений и животных, распространённых на определённой территории.
 Биота () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.